Bosson steht für:
 Bosson (* 1969), schwedischer Popsänger

Bosson ist der Familienname von:
 Adrien Bosson (* 1991), französischer Profi-Windsurfer
 Barbara Bosson (1939–2023), US-amerikanische Schauspielerin
 Bernard Bosson (1948–2017), französischer Politiker
 Charles Bosson (1908–2001), französischer Politiker

Siehe auch:
 Le Bosson